Аїда Деста (, 1927—2013), при хрещенні Бісрате Габріель — ефіопська принцеса, старша внучка останнього імператора Ефіопії Хайле Селассіє I.
 Рас Деста Демтю (1898—1937) — ефіопський аристократ, зять імператора Хайле Селассіє.

Див. також 
 Десть — позасистемна одиниця рахунку паперу, дорівнює 24 аркушам. Метрична деста — 50 аркушів.
 Стопа — 20 дестей.